HMS Argus può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Argus (1904) – nave della guardia costiera
HMS Argus (I49) – portaerei